Карл Иоганн (Юхан) Торнберг (; , Линчёпинг — , Лунд) — шведский востоковед.

Биография 
Изучал теологию и восточные языки в Уппсале и восточные языки Париже (здесь в том числе под руководством Сильвестра де Саси).

С 1835 года — профессор арабского языка Уппсальского университета, с 1844 года — Лундского университета.

С 1873 года — член-корреспондент Петербургской АН..

Научное наследие 

Редактор нескольких сочинений арабоязычных авторов, некоторые из которых были изданы с латинскими переводами.

Труды 
 Ex Ibn el-Vardii libro Margarita mirabilium etc. (1835—1842);
 Ibn Abi Zera’... pri-mordia dominationis murabitorum (1839);
 Ibn Khalduni narratio de expeditionibus francorum in terras islamismo subjectas (1840);
 De linguae Aramaeae dialectis (1842);
 Annales regum Mauritanice ab Ibn Abi Zer’ conscripti (1843—1846);
 Symbolae ad rem Numariam Muhammedanorum (1846—1856);
 Numi cufici (1848);
 Codices arabici, persici et turcici bibliothecce regim universitatis upsaliensis (1849);
 Codices arabici, persici et turcici bibliothecae Lu ndensis (1850);
 Codices orientales bibi. reg. univ. lundens, cum supplem (1850—1853).

Примечания

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 156, 199.

Востоковеды Швеции
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Ректоры Лундского университета